Højmark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Højmark (Ringkøbing-Skjern Kommune) – landsby i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Højmark (Sønderborg Kommune) – bebyggelse i Rinkenæs Sogn, Sønderborg Kommune
Navn:
 Højmark – efternavn